Jørgen Hansen (1885–1971) – norweski biegacz i kombinator norweski
 Jørgen W. Hansen (1925–1969)  – duński piłkarz, olimpijczyk z 1952
 Jørgen Hansen (1931–1986) – duński piłkarz
 Jørgen Emil Hansen (ur. 1942) – duński kolarz, trzykrotny olimpijczyk
 Jørgen Hansen (1943–2016) – duński bokser, olimpijczyk z 1968